

Astronomia
 Wallace  – cratere lunare
 Wallace  – cratere di Marte
 21903 Wallace  – asteroide della fascia principale

Geografia
 Canada
 Wallace  – municipalità rurale del Manitoba
 Wallace  – comunità rurale della Nuova Scozia
 Stati Uniti d'America
 Wallace  – census-designated place della Contea di Calaveras, California
 Wallace  – città della Contea di Duplin, Carolina del Nord
 Wallace  – CDP della Contea di Marlboro, Carolina del Sud
 Wallace  – città della Contea di Codington, Dakota del Sud
 Wallace  – capoluogo della Contea di Shoshone, Idaho
 Wallace  – città della Contea di Fountain, Indiana
 Wallace  – città della Contea di Wallace, Kansas
 Wallace  – census-designated place della Parrocchia di St. John the Baptist, Louisiana
 Wallace  – villaggio della Contea di Lincoln, Nebraska

Persone 

 Wallace  – nome proprio di persona inglese maschile

Personaggi immaginari
 Wallace  – personaggio di Wallace e Gromit